Ženská čtyřhra Ladies Championship Gstaad 2017 probíhala ve druhé polovině července 2017. Do deblové soutěže gstaadského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Lara Arruabarrenová a Xenia Knollová, jehož členky nestartovaly společně. Arruabarrenová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Knollové se stala Anastasija Komardinová, s níž skončila ve čtvrtfinále na raketách Anny Kalinské s Jevgenijí Rodinovou.

Vítězem se stal nejvýše nasazený nizozemsko-švédský pár Kiki Bertensová a Johanna Larssonová, který ve finále zdolal švýcarsko-srbské turnajové trojky Viktoriji Golubicovou s Ninou Stojanovićovou. Po dvousetovém průběhu 7–6 a 4–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly sedmou společnou trofej. Bertensová, která vyhrála i gstaadskou dvouhru, vybojovala sedmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Larssonovou to bylo jubilejní desáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (vítězky)
  Nicole Melicharová /  Anna Smithová (1. kolo)
  Viktorija Golubicová /  Nina Stojanovićová (finále)
  Irina Chromačovová /  Aleksandra Krunićová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WTA Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2017
WTA Tour 2017